Biluria puede referirse a:
 coluria, cuando hay bilirrubina en la orina;
 el nombre común de la planta Digitalis thapsi.